Zafra de Záncara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zafra de Záncara (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Zafra de Záncara (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar